Лобковичский сельсовет — административная единица на территории Кричевского района Могилёвской области Белоруссии. Административный центр - агрогородок Бель-1.

История 
Посёлок Подьелецкий, входивший в состав Костюшковичского сельсовета, включён в состав Лобковичского сельсовета.

Состав 
Лобковичский сельсовет включает 24 населённых пункта:
 Ананичи — деревня.
 Бель-1 — агрогородок.
 Бережистое — деревня.
 Бояры — деревня.
 Буньковщина — посёлок.
 Глушнево — деревня.
 Горбатка — деревня.
 Дарливое — деревня.
 Дубровка — деревня.
 Залесье — деревня.
 Зуи — деревня.
 Ивановка — деревня.
 Кашаны — деревня.
 Комаровка — деревня.
 Липовка — посёлок.
 Лобковичи — деревня.
 Низки — деревня.
 Павловичи — деревня.
 Песьковичи — деревня.
 Подъеле́цкий — посёлок
 Подосинки — посёлок.
 Полоница — деревня.
 Стаборщина — деревня.
 Староселье — деревня.

Культура 

 Бельский сельский Дом культуры-музей в аг. Бель-1
 Лобковичская библиотека-музей в д. Лобковичи

См. также 
 Кричевский район

Примечания

Ссылки 
 Кричевский райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Кричевского района